Bomberman Land 3 es un videojuego de todo minijuegos, que fue lanzada para PlayStation 2 en 4 de agosto de 2005  en Japón, Estados Unidos y Europa , fue desarrollado por Racjin y Publicado por Hudson Soft.

Videojuegos de 2005
Bomberman
Videojuegos para PlayStation 2
Videojuegos de PlayStation Network
Videojuegos de Hudson Soft